Baxter Peak bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Baxter Peak (Colorado)
 Baxter Peak (Maine)
 Baxter Peak (New Mexico)